McDuff ist der Nachname von:

Dusa McDuff (* 1945), englische Mathematikerin
Jack McDuff (1926–2001), US-amerikanischer Jazz-Organist und Bandleader
Kenneth McDuff (1946–1998), US-amerikanischer Serienmörder

Siehe auch:
Macduff